Baltimore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Baltimore Township (Iowa)
 Baltimore Township (Michigan)